Lunnasjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Lunnasjön, Halland, sjö i Falkenbergs kommun, 
Lunnasjön, Närke, sjö i Lekebergs kommun,  (2,6 ha)

Se även
Lunnsjön

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn